MZS steht für:
 Mahfooz Aviation, gambische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Mario-Zucchelli-Station, eine 1985 erbaute italienische Antarktis-Station
 Mostyn, IATA-Code des malayischen Flughafens
 Mehrspindelschraubmaschine, eine Bauart des Mehrzweckfahrzeugs FEW MZ 102 der Deutschen Reichsbahn
 Meinungen-zum-Schlaf-Fragebogen

MZ-S steht für:
 Pentax MZ-S, eine Spiegelreflexkamera
 , ISO-3166-2-Code der Provinz in Mosambik

MZS